Laskowice peut désigner en Pologne :
 Laskowice, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Laskowice, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Laskowice, un village du powiat de Kluczbork dans la voïvodie d'Opole
 Laskowice, un village du powiat de Nysa dans la voïvodie d'Opole
 Laskowice, un village du powiat de Prudnik dans la voïvodie d'Opole
 Laskowice, un village dans la voïvodie de Poméranie